Matteo Simone Trefoloni (Siena, 31 de Março de 1971), é um árbitro de futebol italiano. Estreou internacionalmente na partida entre Holanda e Armênia que terminou 2 a 0 ao time da casa. Já apitou Liga dos Campeões, Copa da UEFA e eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2010.

Árbitros de futebol da Itália
Naturais de Siena